Der Grand Prix Hassan II 2006 war ein Tennisturnier, welches vom 24. bis 30. April 2006 in Casablanca stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Barcelona der Torneo Godó gespielt, welcher anders als der Grand Prix Hassan II, der zur Kategorie der ATP International Series zählte, zur höherdotierten ATP International Series Gold gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Argentinier Mariano Puerta, der diesmal nicht zum Turnier antrat. Den Titel gewann der an sieben gesetzte Italiener Daniele Bracciali, der seinen einzigen ATP-Titel in Casablanca gewann. Im Finale setzte er sich gegen den Chilenen Nicolás Massú durch, der die Setzliste anführte. Im Doppel traten die Sieger des Vorjahres František Čermák und Leoš Friedl aus Tschechien nicht erneut an. Neuer Turniersieger wurde die topgesetzte österreichische Paarung aus Julian Knowle und Jürgen Melzer, die ihren zweiten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Casablanca